Са́арела () — финская фамилия. Известные носители:

 Саарела, Ану-Майя (род. 1958) — финский дипломат, посол Финляндии в Израиле и на Кипре.
 Саарела, Сини (род. 1981) — финская активистка Гринпис.
 Саарела, Юрьё (1884—1951) — финский спортсмен, борец.

См. также 
 Саарелайнен